Baró de Viver – quartiere di Barcellona, parte del distretto di Sant Andreu
 Baró de Viver – stazione della metropolitana di Barcellona